Syleus (, auch Συλέως) bezeichnet:

Eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, siehe Syleus (Mythologie)
Ein verlorenes Satyrspiel von Euripides